

Ратково — село общини Оджаці Західно-Бацького округу автономного краю Воєводина.

Ратково — село, громада округу Мартін, Жилінський край.